AVE est un sigle qui peut signifier :
 Alta Velocidad Española, le TGV espagnol ;
 , selon la liste de constructeurs aéronautiques et spatiaux ;
 Autorisation de Voyage Electronique en anglais Electronic Travel Authorization ou eTA, une autorisation requise depuis 2016 pour tout voyageur arrivant au Canada par avion ou bateau ;
Alpenvereinseinteilung der Ostalpen, une classification des Alpes. ;
Association Valentinoise des Étudiants qui fédère l’ensemble des associations étudiantes des départements de la Drôme et de l'Ardèche.

AVE ou ave est un code qui peut signifier :
 AVE,  ;
 AVE, .
 ave, l’avestique, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Ave peut faire référence à :
 Ave, un terme latin, utilisé par les romains signifiant « bonjour » ;
 Ave, forme raccourcie de l'Ave Maria, prière mariale 
 Ave, une sous-région du Portugal
 Ave, un hameau de Rochefort, en Belgique